Чемпіонат СРСР з футболу 1956 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 36 команд. Переможцями стали «Спартак» (Мінськ) та «Крила Рад» (Куйбишев).

1 зона

2 зона

Посилання 
 RSSSF 

1956
СРСР